Острова А́бако () расположены в северной части Багамских островов. Основные острова: Бо́льшой А́бако и Ма́лый А́бако. Площадь — 1681 км², население — 16 692 человек.

Другие острова:
 Вуд Ки (Wood Cay)
 Елбоу Ки (Elbow Cay)
 Лубберс Куартерс Ки (Lubbers Quarters Cay)
 Грин Тартл Ки (Green Turtle Cay)
 Грейт Гуана Ки (Great Guana Cay)
 Каставай Ки (Castaway Cay)
 Мэн-О-Уар Ки (Man-o-War Cay)
 Странджерс Ки (Stranger’s Cay)
 Умбрелла Ки (Umbrella Cay)
 Уолкерс Ки (Walker’s Cay)
 Литл Гранд Ки (Little Grand Cay)
 Острова Мура (Moore’s Island)

В административном отношении острова Абако составляют пять из 31 районов Багамских островов:
 Северный Абако
 Центральный Абако
 Южный Абако
 Острова Мура
 Хоуп Таун

Города островов Абако:
 Марш Харбор (Marsh Harbour)
 Хоуп Таун (Hope Town)
 Триасар Ки (Treasure Cay)
 Куперс Таун (Coopers Town)
 Корништаун (Cornishtown)

Примечания